

Astronomia 
 6036 Weinberg – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alvin M. Weinberg (1915-2006) – fisico statunitense
 Eric Weinberg (n. 1970 circa) – produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Jay Weinberg (n. 1990) – batterista statunitense
 Johann Weinberg – calciatore austriaco
 Matt Weinberg (n. 1990) – attore statunitense
 Max Weinberg (n. 1951) – batterista statunitense
 Mike Weinberg (n. 1993) – attore statunitense
 Mieczysław Weinberg (1919-1996) – compositore sovietico di origine polacca
 Samantha Weinberg (n. 1965 circa) – scrittrice, politica e giornalista britannica
 Steven Weinberg (1933–2021) – fisico statunitense
 Wendy Weinberg (n. 1958) – ex nuotatrice statunitense
 Wilhelm Weinberg (1862-1937) – medico tedesco

Geografia

Austria 
 Weinberg – frazione di Buch-Sankt Magdalena, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Weinberg – frazione di Kefermarkt, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Weinberg – frazione di Maria Laach am Jauerling, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Weinberg – frazione di Sankt Paul im Lavanttal, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Weinberg – frazione di Schlüßlberg, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Weinberg – frazione di Völkermarkt, città nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Weinberg an der Raab – frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hohenbrugg-Weinberg – ex comune ora accorpato a Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Weinberg – frazione di Ansbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Weinberg – ex comune ora frazione di Aurach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Weinberg – ex comune ora frazione di Gunzenhausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)